Gabriac peut désigner :
 Gabriac, commune française de l'Aveyron
 Gabriac, commune française de la Lozère

Voir aussi 

 Jean Gabriac (1921-1976), un homme politique français
 Famille de Cadoine de Gabriac
 Hôtel de Gabriac
 Alexandre Gabriac

zh:加布里阿克

Homonymie de patronyme